Алисса Лав (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 25 июня 1976 года в Сан-Хосе, Калифорния. Затем вместе с семьёй переехала в Техас, где и выросла. Сначала танцевала топлесс в Далласе, затем дебютировала в порноиндустрии в марте 1997 года, в возрасте около 21 года. Первый фильм — Enchanted, студия Wicked Pictures.

Также снималась для таких студий, как Anabolic Video, Elegant Angel, Evil Angel, Vivid Entertainment, Private Media Group и других.

В 1998 году получила премию AVN Awards в номинации «лучшая групповая сцена — видео» за роль в Gluteus to the Maximus совместно с Холли Вудс, Питером Нортом, Кати Голд и Шей Суит.

В свободное время любит ходить в клубы и танцевать. Описывает себя как «типичную деревенскую девушку, не экстравагантную, которая предпочитает простые серебряные украшения золоту или бриллиантам».

Ушла из индустрии в 2000 году, снявшись в 95 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 Gluteus to the Maximus

Примечания

Ссылки 
 
 Alyssa Love на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Alyssa Love на сайте AVN

Порноактрисы США